Garoni è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Garon, Garone, Garonis.

Origine e diffusione 
Cognome molto raro, è presente prevalentemente nel verbano, nel varesotto, in Toscana e nel ravennate.

Potrebbe derivare dal nome medioevale Garone, dal monte Garone in provincia di Bergamo o dal cognome francese Garon.

In Italia conta circa 61 presenze.

La variante Garon è padovana; Garone compare nel salernitano; Garonis è praticamente unico ed è piemontese.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani